Brünning ist der Name folgender Orte:

 Brünning (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brünning (Gemeinde Raab), Ortschaft in der Marktgemeinde Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brüning
 Brunning